Il toponimo Frăsinet può riferirsi a diverse località della Romania:
 Frăsinet, comune del distretto di Călăraşi
 Frăsinet, comune del distretto di Teleorman